Кировская — название населённых пунктов в государствах бывшего СССР.

Белоруссия 
 Кировская — агрогородок в Витебском районе Витебской области.

Россия

Населённые пункты 
 Кировская — станица в Кагальницком районе Ростовской области.
 Кировская — деревня в Армизонском районе Тюменской области.

Метро 
 Кировская линия — проектируемая линия Новосибирского метрополитена.
 Кировская (станция метро, Нижний Новгород).
 Кировская (станция метро, Самара).
 Кировская — прежнее (до 1990) название станции метро Чистые пруды в Москве.
 Кировская (станция метро, Новосибирск).
 Кировский завод — станция в Санкт-Петербурге.

Разное 
 Кировская железная дорога
 Кировская область
 Кировская площадь
 Кировская ТЭЦ-3

См. также 

 Кировская, Ираида Алексеевна — д.х.н., профессор
 Киров
 
 Кировград